

Patronyme 

 Jean Joseph Maurice de Mesmay (1880-1958), contrôleur général des armées français.
 Jean Tiburce de Mesmay (1879-1966), général français.

Toponymie 

 Mesmay, commune française située dans le département du Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté.

Voir aussi 
 L'hôtel de Mesmay, hôtel particulier situé à Besançon dans le département du Doubs.